Clyde (Califórnia)
Clyde (Carolina do Norte)
Clyde (Kansas)
Clyde (Missouri)
Clyde (Ohio)
Clyde (Texas)

Desambiguações de topônimos